Copera är ett släkte av trollsländor. Copera ingår i familjen flodflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flodflicksländor
Copera